

События 
 29 января — Кардинал Ришельё основывает Французскую академию.
 15 марта — Людовик XIII со свитой исполняют Мерлезонский балет.
 19 мая — начало Франко-испанской войны 1635—1659 годов.
 30 мая — Саксонский курфюрст, а затем герцог Мекленбурга, курфюрст Бранденбурга и ряд лютеранских князей и городов заключили мир с императором.
 12 сентября — заключено Штумсдорфское перемирие между Швецией и Речью Посполитой.

Без точных дат 
 Май — Вступление Франции в Тридцатилетнюю войну. Французские войска начали военные действия в Пиренеях, во Фландрии и Италии. Сформировалась коалиция Франции, Швеции, Голландии, Мантуи, Савойи и Венеции.
 Плебейские восстания в Бордо и Перигё.
 Союз англичан с португальцами против голландцев.
 Изгнание османов из Йемена.
 Фахр-ад-дин II разбит турками. Он захвачен в плен и казнён в Стамбуле. Правителем Ливана назначен предводитель йеменитов эмир Алям-ад-дин.
 Эджей-хан, сын Лигдэн-хана, продолжил борьбу с маньчжурами, но был схвачен ими и убит.
 Совет в Хэнани 13 руководителей, представлявших 72 крестьянских отряда. Принят план борьбы. На юге, западе и севере предусматривалась оборона, на востоке — наступление. Среди повстанцев лучшие части находились под командованием Гао Инсяна, Ли Цзычэна и Чжан Сяньчжуна.
 Разногласия между Ли Цзычэном и Чжан Сяньчжуном. Уход Ли Цзычэна и Гао Инсяна в Шэньси. Правительственные войска вытеснили отряды повстанцев (Чжан Сяньчжуна, Цао Цао) из Хэнани.
 Гваделупа и Мартиника становятся французскими колониями.
 Началась колонизация Коннектикута.
 Нападение запорожских казаков под предводительством кошевого атамана Ивана Сулимы на крепость Кодак.
 Основан Мичуринск.
 Основан Олёкминск.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1635 году

 Патрик Гордон, российский военный деятель шотландского происхождения.
 Роберт Гук, английский физик.
 Генри Морган, английский пират.
 Иов Анзерский, преподобный Русской церкви.
 Вальрад Нассау-Узингенский (ум. 1702) — военачальник, граф, принц, основатель Узингенской ветви Нассауского дома.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1635 году

См. также